Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовало два формирования полка:

 273-й истребительный авиационный полк (268-й иад) - 273-й истребительный авиационный полк 4-й резервной авиационной группы, 268-й истребительной авиационной дивизии, в последующем переименованный в 31-й гвардейский истребительный авиационный полк
 273-й истребительный авиационный полк (74-й сад) - 273-й истребительный авиационный полк 74-й смешанной авиационной дивизии